BRL может означать:

 BRL — гоночная серия кузовных автомобилей.
 BRL — Бразильский реал, обозначение валюты. 
 BRL-CAD — кроссплатформенная САПР с открытым кодом.